Francja:
 Marzan – miejscowość

Osoby:
 Fernando Marzan – argentyński pianista
 José Marzán – amerykański rysownik

Zobacz też:
 Marzahn